Trossin steht für:

 Trossin, Gemeinde in Sachsen
 Troszyn (Mieszkowice), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern (ehemals Trossin im Landkreis Königsberg (Neumark), Brandenburg)

Trossin ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Trossin (1820–1896), deutscher Kupferstecher

Siehe auch:
 Trossingen